2018
Munster